Yakalak (ou Yakalag) peut désigner :
 les Yakalak, une population du Cameroun
 le yakalak, un dialecte du bakoko.